Vršani je lahko:
 Vršani, Bijeljina (Bosna in Hercegovina)
 Vršani, Prnjavor (Bosna in Hercegovina)
 Vršani, Tuzla (Bosna in Hercegovina)